Inachus (geslacht), een hooiwagenkrabbengeslacht
Inachus (mythologie), een van de Oceaniden uit de Griekse mythologie